Die 10. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Glasgow, Schottland, zwischen dem 24. Mai und dem 1. Juni 1997 im Scotstoun Center statt.

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 BWF Resultate

1997
Weltmeisterschaft 1997
Weltmeisterschaft 1997